Ledizione 1986-87 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'MTK Budapest FC, che conquista il suo diciannovesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Lajos Détári del Budapesti Honvéd SE con 19 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 MTK Budapest FC campione d'Ungheria 1986-87.
 Dunaújvárosi Kohász SE e Eger SE retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1987-1988: MTK Budapest FC qualificato.
 Coppa UEFA 1987-1988: Tatabányai Bányász SC e Budapesti Honvéd SE qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
Campionato ungherese di calcio